Андре́й Петро́вич Смирно́в:
 Смирнов, Андрей Петрович (род. 1960) ― российский тромбонист.
 Смирнов, Андрей Петрович (1843—1896) ― русский религиозный писатель.